

Architettura 
 Casa Sardagna – edificio storico di Trento
 Palazzo Sardagna – edificio monumentale di Trento

Geografia 
 Cascata di Sardagna –  cascata ad ovest dell'abitato di Trento
 Funivia di Sardagna –  funivia aerea che collega la città di Trento alla frazione Sardagna
 Sardagna – frazione e circoscrizione amministrativa del comune di Trento

Persone 
 Carlo Emanuele Sardagna de Hohenstein – arcivescovo cattolico italiano
 Gianfranco Sardagna –  ex cestista italiano